Бугаков — многозначный термин.

Фамилия 
 Бугаков, Дмитрий Владимирович (род. 1979) — российский футболист.
 Бугаков, Павел Георгиевич (род. 1951) — кандидат педагогических наук, профессор, ректор Липецкого государственного педагогического университета.
 Бугаков, Юрий Фёдорович (1938—2020) — советский и российский политический и хозяйственный деятель, полный кавалер российского ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Бугаков — село в Винницкой области Украины.